Обтер — топоним и фамилия:

Топоним 
 Обтер () — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Обтер () — коммуна во Франции, в департаменте Эндр.

Фамилия 
Французские государственные и военные деятели:

 Обтер, Анри-Жозеф Бушар д’Эспарбес де Люссан (1714—1788)
 Обтер, Леон д’Эспарбес де Люссан (1620—1707)
 Обтер, Пьер Бушар д’Эспарбес де Люссан (1657—1748)
 Обтер, Франсуа Бушар д’Эспарбес де Люссан (ок. 1608— 1683)
 Обтер, Франсуа д’Эспарбес де Люссан (ок. 1571—1628)

См. также 
 Обтер-сюр-Дрон